Das Wort Einfädeln steht für:

 (ursprünglich) das Einführen eines Fadens in ein Nadelloch, siehe auch Einfädler (Nähen)
 im übertragenen Sinn:
 den Vorgang ein Seil bei Flaschenzügen einzuführen, siehe Einscherung
 das Einordnen in den fließenden Straßenverkehr, siehe auch Beschleunigungsstreifen
 einen Fahrfehler im Skilaufen beim Slalom oder Riesenslalom, siehe Einfädler (Skisport)

Siehe auch: